Houplain ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Houplain, französischer Illustrator und Grafiker
 Jacques Houplain, französischer Maler
 Jules Houplain (* 1999), französischer Schauspieler
 Ludovic Houplain, französischer Grafiker, Gründer des Animationsstudios H5